Свободненский сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Свободненский сельский округ Черняховского района (до 2019 года)

Краснодарский край 

 Свободненский сельский округ Брюховецкого района

Казахстан

Акмолинская область 

 Свободненский сельский округ Есильского района